Космынино — многозначный термин.

 Космынино — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.
 Космынино — посёлок в Нерехтском районе Костромской области (до 2004 — посёлок городского типа).

См. также 
 Космынин